Ге́нрик Кшишто́фик  (Henryk Krzysztofik OFMCap, 22.03.1908 года в Захожеве, Польша — 4.08.1942 года в концлагере Дахау) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из францисканского ордена капуцинов, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
После окончания средней школы поступил в колледж святого Фиделиса, которым руководили монахи из францисканского ордена капуцинов. 14 августа 1927 года вступил в монастырь капуцинов, приняв монашеское имя Генрик. После окончания теологического обучения в Риме 15 августа 1931 года принял монашеские обеты. 30 июля 1933 года был рукоположен в священника. В 1935 году занимался пастырской деятельностью в Люблине и некоторое время исполнял обязанности ректора монастырской семинарии.

После начала Второй мировой войны, 25 января 1940 года был арестован Гестапо и интернирован в концентрационный лагерь Дахау, где погиб от голода 4 августа 1942 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Источник 
 Duchniewski, Florian Jerzy: Błogosławiony ojciec Henryk Krzysztofik. Duchniewski, Florian Jerzy. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001. ISBN 8388743597.

Ссылки 
 Биография

Примечания 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Умершие в концлагере Дахау